Glesius ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Glesius (* 1965), deutscher Fußballspieler
 August Glesius (1903–1963), deutscher Politiker (FDP)